Tiki (kunstvorm), houtgesneden beelden uit de Maoricultuur
 Tiki (mythologie), volgens de Polynesische mythologie zou de eerste mens Tiki hebben geheten en uit rood gesteente of mogelijk lava hebben bestaan
 Tikicultuur, een 20e-eeuwse stijl geïnspireerd op de Tikisnijkunst
 Tiki Island, een plaats in de Amerikaanse staat Texas
 Hei-tiki, een Maorihalsketting
 De Moai (paaseilandbeelden) worden ten onrechte nog weleens Tiki's genoemd

Zie ook 
 Kon-Tiki